Töpfer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Töpfer (1926–2012), tysk historiker
 Friedrich Töpfer (1925–2013), tysk kartograf och geodet
 Johann Gottlob Töpfer (1791–1870), tysk organist och kompositör
 Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792–1871), tysk lustspelsförfattare
 Klaus Töpfer (född 1938), tysk politiker

Se även 
 Töpffer

Tyska efternamn